Ульдекона () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 126,9 км². Население — 7 335 человек (на 2010 год).

Статус города имеет с 1273 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general
 Datos estadísticos
 Ayuntamiento de Ulldecona
 Turismo de Ulldecona
 Centro de Estudios de Ulldecona

Муниципалитеты Таррагоны